

Чифлик () — село в Видинській області. Входить до складу общини Белоградчик.
 Чифлик () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Чифлик () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Троян.
 Чифлик — родовище залізних руд.

Чифлик — село в общині Пехчево.